

Єльники — село, районний центр, Мордовія
 Єльники — селище, Черняховський район, Калінінградська область